In deze lijst zijn reeksen zenerdioden opgesomd die veel gebruikt worden.

Halfgeleidercomponent
Zenerdioden